Wladarsch bezeichnet 

den tschechischen Berg Vladař

den Familiennamen folgender Personen:
 Michael Wladarsch (* 1961), deutscher Kulturveranstalter, Aktivist, Kulturschaffender und Grafiker